Кубок мира 2000 — 1-й кубок мира проходил в Шэньяне с 1 по 13 сентября 2000 года.

В начальной стадии 24 участника были поделены на 4 группы, каждый из 4 турниров игрался по круговой системе с 1 по 5 сентября. В дальнейший тур выходили первые два победителя каждой группы. При дележе мест, проводился тай-брэйк 5 сентября.

Таблицы турнира

Группа А

Группа Б

Тай-брейк

Группа В

Тай-брейк

Группа Г

Тай-брейк

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок мира ФИДЕ 2000 (на странице chesscenter.com)
 The Week in Chess 305
 The Week in Chess 306

Чемпионаты мира по шахматам
ФИДЕ
2000 год в шахматах
2000